Indonesië
 Ngargoyoso (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Ngargoyoso (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java